J98 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Observatorio Manises